Juguetón es una campaña anual mexicana organizada por Fundación Azteca cuyo fin es recaudar juguetes para niños de escasos recursos en México. Se lleva a cabo desde el año 1996, precediendo a la cadena de jugueterías de la ecuatoriana Corporación Favorita del mismo nombre y el evento Teletón organizado por su rival, Televisa. Se lleva a cabo del primero de diciembre al 5 de enero del año 1996 y, aunque se habilitan cuentas bancarías para donación monetaria, las donaciones se hacen mayoritariamente en especie.
Su nombre es un juego de palabras al hacer la contracción de las palabras juguete y teletón.

Referencias

Véase también 
 TV Azteca
 Fundación Azteca
 Teletón

Grupo Salinas